Kilimanjaro kan syfta på:

 Kilimanjaro, Afrikas högsta berg, Tanzania
 Kilimanjaro nationalpark, en nationalpark i Tanzania 
 Kilimanjaro (region), en region i Tanzania
 Kilimanjaros internationella flygplats, en flygplats i Tanzania
 Kilimanjaro (musikalbum), ett album av The Teardrop Explodes
 10377 Kilimanjaro, en asteroid i huvudbältet